Azot trihlorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 120,366 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Неорганска једињења хлора
Азотни халиди
Експлозивне хемикалије